Göttin der Vernunft steht für:
 Kult der Vernunft
 Die Göttin der Vernunft, Operette von Johann Strauss
 Göttin der Vernunft (Quadrille), Quadrille die Johann Strauss Sohn